Дос де Мајо има више значења:

 Дос де Мајо (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос де Мајо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос де Мајо (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дос де Мајо (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дос де Мајо, Ла Лома (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дос де Мајо, Охо Агва дел Чино (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику